МТС — акронім кирилицею, який може мати кілька значень:
 Машинно-тракторна станція — державне підприємство в СРСР, що забезпечувало колгоспи сільськогосподарською технікою
 Мобільні Телесистеми — російська компанія-оператор мобільного зв'язку та телекомунікацій.
 Vodafone Україна — колишній український підрозділ МТС.
 МТС (бренд) — міжнародний бренд «Мобільних Телесистем».
 МТС (система одиниць вимірювань) — (Метр-тона-секунда) — одна із систем одиниць вимірювань
 МТС — міська телефонна система, інколи вживається як адаптований акронім з російського скорочення МТС, (де "С" виступала як  — мережа).

Див. також 
 MTS:
 Member of technical staff (MTS)